Aardrijkskunde
 De Smet (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
 Paul de Smet de Naeyerplein, plein in de Belgische stad Gent

Bedrijf
 Brouwerij De Smet, voormalige Belgische brouwerij

Bouwwerk
 De Smet de Naeyerbruggen, bruggencomplex in de Belgische stad Oostende

Familie
 De Smet de Naeyer, Belgische (adellijke) familie

Fictief figuur
 Wil de Smet, personage uit de Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden

Museum
 Museum Gust De Smet, museum in de Belgische plaats Deurle

Personen met de achternaam De Smet of de Smet
 Aimée De Smet, Belgisch televisieomroepster en politica
 Andy De Smet, Belgisch wielrenner
 Bart De Smet (politicus), Belgisch politicus
 Bart De Smet (bestuurder), Belgisch bestuurder
 Camille De Smet, Belgisch politicus
 Dirk De Smet, Belgisch soulzanger en saxofonist
 Dries De Smet, Belgisch atleet
 Eugène De Smet, Belgisch politicus
 Ferdinand De Smet, Belgisch politicus
 Francis De Smet, Belgisch filmproducer
 Franky De Smet-Van Damme, Belgisch zanger en muzikant
 Frederic De Smet, Belgisch danser
 Georges De Smet, Belgisch scheikundige
 Guillaume De Smet, Belgisch priester
 Gustaaf De Smet, Belgisch kunstschilder
 Jan De Smet, Belgisch muzikant, zanger en componist
 Jan Baptist de Smet, Zuid-Nederlands bisschop
 Jessy De Smet, Belgisch zangeres
 Johan De Smet, Belgisch muzikant en componist
 Johan De Smet (theater), Belgisch acteur en toneelregisseur
 Jos De Smet, Belgisch historicus en archivaris
 Joseph-Jean De Smet, Belgisch priester en politicus
 Jürgen De Smet, Belgisch pianist en componist
 Karel De Smet, Belgisch voetballer
 Léon De Smet, Belgisch kunstschilder
 Maeyken de Smet, Vlaams slachtoffer van de heksenvervolging
 Marian De Smet, Belgisch schrijfster
 Maurice de Smet de Naeyer, Belgisch industrieel
 Olivier De Smet, Belgisch acteur
 Paul de Smet de Naeyer, Belgisch politicus
 Peter de Smet, Nederlands striptekenaar
 Peter De Smet, Belgisch operazanger, stemcoach, docent stemvorming en regisseur
 Peter de Smet, Nederlands schrijver onder het pseudoniem Hendrik Groen
 Pierre De Smet, Belgisch politicus
 Pierre-François de Smet, Belgisch industrieel
 Pieter-Jan De Smet, Belgisch missionaris, ontdekkingsreiziger en pionier
 Pieter-Jan De Smet, Belgisch zanger en gitarist
 Raphaël De Smet, Belgisch politicus
 Rembert De Smet, Belgisch muzikant
 Remi De Smet, Belgisch acteur
 Robrecht De Smet, Belgisch priester en Vlaams activist
 Sébastien De Smet, Belgisch acteur
 Séraphin De Smet, Belgisch politicus
 Steven De Smet, Belgisch politiefunctionaris
 Stijn De Smet, Belgisch voetballer
 Thibault De Smet, Belgisch voetballer
 Thomas De Smet, Belgisch acteur
 Triphon De Smet, Belgisch architect
 Walter De Smet, Belgisch atleet
 William De Smet, Belgisch zeiler
 Wim De Smet, Belgisch zoöloog

Politiek
 Regering-De Smet de Naeyer I, Belgische regering van 25 februari 1896 tot 23 januari 1899
 Regering-De Smet de Naeyer II, Belgische regering van 5 augustus 1899 tot 2 mei 1907

Transport
 Comte de Smet de Naeyer, Belgisch schoolschip

Zie ook 
 De Smedt (doorverwijspagina)
 Desmet (doorverwijspagina)
 Smet (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam